Jessop ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Jessop (* 1946), britischer marxistischer Ökonom, Soziologe und Politikwissenschaftler
 Carolyn Jessop (* 1968), US-amerikanische Autorin, früheres Mitglied der Fundamentalistischen Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (FLDS)
 John Peter Jessop (* 1939), südafrikanischer Botaniker
 Thomas Edmund Jessop (1896–1980), britischer Hochschullehrer für Philosophie
 Violet Jessop (1887–1971), britische Stewardess und eine der letzten verbliebenen erwachsenen Titanic-Überlebenden
 William Jessop (1745–1814), englischer Bauingenieur

Siehe auch:
 Jessup